

História

Rainhas 
 Branca de Anjou — rainha de Aragão
 Branca de Artésia — rainha de Navarra
 Branca da Borgonha — rainha de França e Navarra
 Branca de Bourbon — rainha de Castela
 Branca de Castela — rainha de França
 Branca de Namur — rainha da Suécia e Noruega

Nobres 
 Branca da Bretanha — dama de Brie-Comte-Robert
 Branca de Castela (1319–1375) — senhora do Mosteiro de Las Huelgas
 Branca de Espanha — arquiduquesa da Áustria
 Branca de França, Duquesa de Orleães
 Branca de Monferrato — duquesa de Saboia

Geografia 
 Branca (Albergaria-a-Velha)  — freguesia no concelho de Albergaria-a-Velha, Portugal
 Branca (Coruche) — freguesia no concelho de Coruche, Portugal

Filmes 
 Branca de Neve (filme de 2000) — filme português
 Branca de Neve (filme de 2001) — filme americano-canadense
 Branca de Neve (filme de 2012) — filme mudo franco-espanhol

Personagens 
 Branca de Neve (Disney) — personagem da Disney
 Brancaflor — várias personagens do Ciclo Arturiano

Livros 
 Branca de Neve — conto de fadas dos Irmãos Grimm

 Branca-ursina  — espécies de plantas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história